Baratca – frazione del comune rumeno di Bârgăuani
 Baratca – nome ungherese del comune slovacco di Braväcovo